Tomcats Screaming Outside è il primo album in studio da solista del musicista britannico Roland Orzabal (noto come membro dei Tears for Fears), pubblicato nel 2001.

Tracce
Ticket to the World – 5:48
Low Life – 4:36 
Hypnoculture – 3:13
Bullets for Brains – 4:08
For the Love of Cain – 4:06 
Under Ether – 5:51
Day By Day By Day By Day By Day – 4:35
Dandelion – 3:03
Hey Andy! – 4:25
Kill Love – 5:40
Snowdrop – 4:23
Maybe Our Days Are Numbered – 4:47

Collegamenti esterni